Districtul Kansas sau Districtul civil Kansas, conform denumirii originale din limba engleză, Kansas Township se poate referi la unul din cele două diviziuni administrative de ordin trei din statul Illinois din Statele Unite ale Americii,

 Districtul Kansas, comitatul Edgar, Illinois
 Districtul Kansas, comitatul Woodford, Illinois

A se vedea și 

 
 Kansas (dezambiguizare)
 Comitatul Kansas, Kansas
 Districtul Kansas

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii
Pagini de dezambiguizare ale districtelor statului Illinois